Die Tashkent Open 2005 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Taschkent. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 3. bis 9. Oktober 2005 statt.

Im Einzel gewann Michaëlla Krajicek gegen Oqgul Omonmurodova mit 6:0, 4:6 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Maria-Elena Camerin / Émilie Loit mit 6:3 und 6:0 gegen Anastassija Rodionowa / Galina Woskobojewa.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Taschkent